Села:
 Матвіїха — Київська область, Білоцерківський район
 Матвіїха — Черкаська область, Уманський район